Эльфрик:

 Эльфрик — младший сын Витреда, вместе с братьями поделил владения отца в 725 году.
 Эльфрик Грамматик (955—1020) — англосаксонский монах-бенедиктинец и один из крупнейших учёных-агиографов Англии.
 Эльфрик Эбингдонский (ум. 1005) — архиепископ Кентерберийский (995—1005), святой Римско-Католической церкви.